Le  ou  (en français :  napolitain ; connu en napolitain sous le nom de ) est l'une des deux variétés les plus célèbres de sauces de viande appelées . C'est une spécialité de Naples, comme son nom l'indique. L'autre variété est originaire de Bologne et est connue en italien sous le nom de  ou .

Notes et références 

Cuisine napolitaine
Sauce italienne